Az 1985-ös nemzetközi Formula–3000-es szezon volt a sorozat első idénye. A tervezett tizenkét versenyből tizenegyet rendeztek meg, melyeken tizennégy különböző csapat harminchárom versenyzője szerepelt.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Végeredmény

Források 
 http://www.driverdb.com/standings/2-1985/

F